Svenska Futsalligan 2021/2022 var den åttonde säsongen av Svenska Futsalligan. 

Eftersom division 1 ställdes in föregående säsong har inga lag åkt ur serien eller flyttats upp till SFL till denna säsong, det finns ändå ett nytt namn med denna säsong, detta beror på att Strängnäs FC gått ihop med Stallarholmens SK och spelar nu under deras namn.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Se även
 Regionala Futsalligan 2021/2022

Källor
 Officiell hemsida

Referenser

Futsal i Sverige
Sport i Sverige 2021
Sport i Sverige 2022